Мелиховская — название населённых пунктов в России:

 Мелиховская — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Мелиховская — станица в Усть-Донецком районе Ростовской области.

См. также 
 Мелиховская улица — улица на севере Москвы в районе Бибирево.